Крыло́в, Анато́лий: